Флаг городского поселения Запру́дня Талдомского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг был утверждён 15 мая 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4101.

Законом Московской области от 28 мая 2018 года № 70/2018-ОЗ 8 июня 2018 года все муниципальные образования Талдомского муниципального района были преобразованы в Талдомский городской округ.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края две неравные полосы: верхнюю жёлтую и нижнюю голубую в 1/10 и 3/20 ширины полотнища соответственно; и посередине, вплотную к жёлтой полосе — жёлтое с белыми деталями изображение цветущей и плодоносящей яблони».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования городское поселение Запрудня составлен на основании герба городского поселения Запрудня по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, географические и национальные традиции.

По последним данным, место, где расположено современное городское поселение Запрудня, было заселено более 500 лет назад. Грамота 1506 года подтверждает существование села Гари, территория которого в настоящее время входит в состав городского поселения.

Деревня Запрудня впервые была упомянута в «Писцовых книгах» Дмитровского уезда более 370 лет тому назад. Она возникла на берегу речки Куновка, у запруды, которая образовала небольшое озеро. В то время Запрудня находилась в стороне от крупных населённых пунктов и дорог. До ближайшего уездного города Дмитрова было 30 вёрст, и даже проложенная в конце XIX века Савёловская железная дорога прошла в 15 верстах от Запрудни. Ситуация изменилась в середине XX века, когда недалеко от Запрудни прошла трасса канала Москва — Волга. Вдоль канала была проложена шоссейная дорога, которая проходит у окраины посёлка. Статус посёлка городского типа был получен в 1932 году.

Голубая полоса на флаге поселения — аллегория канала имени Москвы, проложенного рядом с поселением. Запруда на флаге — символически изображена в виде жёлтой (золотой) полосы.

Почётное место на флаге занимает яблоня с цветами и с яблоками — символ Яблочного Спаса. Яблочный Спас или Второй Спас (в отличие от первого Медового Спаса и третьего (Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа) — русское народное название праздника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Отмечается Православной Церковью с IV века 6 августа (по новому стилю 19). Этот праздник особо почитаем жителями городского поселения и отмечается ими как День города. Из трёх Спасов, Яблочный Спас, является самым главным. На территории посёлка действует православная церковь Преображения Господне, что также символически отражено на флаге городского поселения через образ преобразования яблочных цветков в плод — яблоки.

Символика яблони многозначна:
 — символ плодородия;
 — символ молодости и красоты, бессмертия;
 — символ братства и согласия.

Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, мужества.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением яблони